Позо Верде има више значења:

 Позо Верде (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Позо Верде (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику